Grinev ist der Familienname folgender Personen:
 Leonid Grinev (1882–?), russischer Fechter, Olympiateilnehmer 1912
 Mikhail Grinev (* 1929), russischer Chirurg
 Valeri Grinev (* 1989), ukrainischer Schachspieler